

Persone 
Alberto Bucci (1948) – allenatore di pallacanestro italiano
Andrea Pucci,(1965) pseudonimo di Andrea Baccan, comico.
Andra (1939) e Tatiana Bucci (1937) – sorelle italiane superstiti dell'Olocausto 
Annalisa Bucci (1983) – kickboxer, thaiboxer e lottatrice italiana di arti marziali miste
Anselmo Bucci (1887-1955) – pittore, incisore e scrittore italiano
Antonella Bucci, nome d'arte di Antonella Buccigrossi (1971) – cantante italiana
Clemar Bucci (1920-2011) – pilota automobilistico argentino
Elena Bucci (...) – attrice, drammaturga e regista teatrale italiana
Enrico Bucci (1912–...) – militare e marinaio italiano
Fabrizio Bucci (1979) – attore italiano, di teatro, cinema e televisione
Federico Bucci (1959) – storico dell'architettura italiano
Flavio Bucci (1947-2020) – attore, doppiatore e produttore cinematografico italiano
Gabriele Bucci, detto anche Gabriele da Carmagnola (1430-1497) – religioso italiano
George P. Bucci jr. (1953) – ex cestista statunitense, naturalizzato italiano
Giovanni Bucci (1883-1961) – docente e scrittore italiano
Ivano Bucci (1986) – atleta sammarinese, specializzato nei 400 metri piani
Lorenzo Bucci (1819-1849) – patriota italiano
Luca Bucci (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
Luciano Bucci (1842-1900) – francescano e vescovo cattolico italiano
Marcello Bucci (1952-2015) – politico italiano.
Marco Bucci (1960-2013) – discobolo italiano
Marco Bucci (1959)  – politico e manager italiano
Maurizio Bucci (...) – diplomatico italiano
Michele Bucci detto Randa (1951) – ex fantino italiano
Mike Bucci (1972) – ex wrestler statunitense
Orietta Simona Di Bucci Felicetti (1946-2020) – critica letteraria, storica della letteratura e insegnante italiana
Piergiorgio Bucci (1975) – cavaliere italiano, ufficiale dell'Arma di cavalleria, atleta e istruttore federale di equitazione
Pietro Bucci (1932-1994) – chimico, docente e rettore italiano
Quinto Bucci (1912-1970) – politico e sindacalista italiano
Ryan Bucci (1981) – cestista statunitense con cittadinanza italiana
Umberto Bucci (1877-1950) – militare e politico italiano

Altro 
Bastiano Baldassarre Bucci (nell'originale tedesco: Bastian Balthasar Bux) – personaggio del romanzo La storia infinita di Michael Ende
Isolotti Bucci – coppia di isolotti della Dalmazia settentrionale in Croazia